

Astronomia 
 Catalina Sky Survey – nome di un progetto di ricerca di comete, asteroidi e oggetti near-Earth

Aziende 
 Computer Super Store – catena di negozi specializzati in articoli informatici

Biologia 
 Caratteri sessuali secondari

Chimica 
 Combustibile solido secondario

Codici 
 CSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cassilândia (Brasile)
 css – codice ISO 639-3 della lingua ohlone meridionale

Diritto 
 Confederate States Ship – nave da guerra degli Stati Confederati d'America
 Consiglio superiore di sanità – organo di consulenza tecnico-sanitaria del Ministero della salute
 Content Scrambling System – tecnica di crittografia e autenticazione usata nei DVD

Informatica 
 Cascading Style Sheets – linguaggio di programmazione ed estensione distintiva dei fogli di stile per documenti HTML o XHTML

Musica 
 Cansei de Ser Sexy – gruppo musicale electro – indie brasiliano 
 CSS – gruppo musicale brasiliano

Religione 
 C.S.S. – Congregazione delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo (stimmatini)
 C.S.S. – Suore Canonichesse dello Spirito Santo

Sport 
 Club sportif Sfaxien – società polisportiva tunisina
 Cognitive Science Society – associazione di Scienza cognitiva
 Combat Support Service – servizio di supporto al combattimento. In ambito militare indica le unità logistiche dispiegate nella zona di operazioni

Videogiochi 
 Counter Strike Source – videogioco per personal computer